Гай Попіллій Ленат (*Gaius Popillius Laenas, д/н — після 158 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Попіллій Ленат (*Publius Popillius Laenas, д/н —після 121 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.

Див. також
 Марк Попіллій Ленат